El nombre Waldo puede referirse a:
Personas
 Waldo, humorista uruguayo.
 Waldo, Hacer un waldo (cometer una estupidez).
 Waldo, músico finlandés.

 Waldo, el mago de Tucumán (una masa).

Waldo, la pachala, Diego Valdes

Cine
 Waldo, película dirigida por Tim Kirkby. 

Geografía
 Waldo (Alabama)
 Waldo (Arkansas)
 Waldo (Florida)
 Waldo (Kansas)
 Waldo (Maine)
 Waldo (Ohio)
 Waldo (Wisconsin)